Aschermittwoch – film del 1921 diretto da Otto Rippert
Aschermittwoch – film del 1925 diretto da Wolfgang Neff
Aschermittwoch – film del 1931 diretto da Johannes Meyer
Aschermittwoch – documentario del 1990 diretto da Lew Hohmann